Brînzeni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Brînzeni - localitate centru de comună în raionul Edineț
 Brînzeni - localitate din cadrul comunei Camenca din raionul Glodeni

Vezi și 
 Brânzeni

Localități omonime din Republica Moldova